Belmont Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Belmont Historic District (Belmont, North Carolina), NRHP-ID: 96001525
 Belmont Historic District (Belmont, Ohio), NRHP-ID: 87000422